James Craggs (1657–1721)
 James Craggs (1686–1721)